Liman steht für:

 Liman, ein Mündungsgebiet
 Liman (Wüstenhain), die israelische Bezeichnung für einen eingedeichten, künstlich angelegten Baumhain

Liman heißen folgende geographische Objekte (die kyrillisch geschriebenen Лиман):

Städte, Gemeinden:
 Liman (Aserbaidschan), Stadt im Rayon Lənkəran, Aserbaidschan 
 Liman (Astrachan), Siedlung städtischen Typs und Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Astrachan, Russland

Weitere Orte:
 Liman (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk, Russland
 Liman (Rostow), Dorf in der Oblast Rostow, Russland
 Liman (Stawropol), Dorf in der Oblast Stawropol, Russland
 Liman (Woronesch), Dorf in der Oblast Woronesch, Russland
 Liman (Novi Sad), Stadtbezirk von Novi Sad, Serbien

 Liman (Bosnien und Herzegowina), Dorf in der Opština von Gradiška, Bosnien und Herzegowina
 Liman (Israel), eine Ansiedlung in Israel
 Liman (Hopa), Dorf im Landkreis Hopa, Provinz Artvın, Türkei

Liman ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Liman (1818–1891), deutscher Gerichtsmediziner
 Doug Liman (* 1965), amerikanischer Regisseur und Produzent
 Ludwig Liman (auch Louis-Théodore Liman; 1788–1820), deutscher Architekt
 Mamadou Kiari Liman-Tinguiri (* 1953), nigrischer Wirtschaftswissenschaftler und Diplomat
 Otto Liman von Sanders (1855–1929), deutscher General und türkischer Marschall
 Paul Liman (1860–1916), deutscher Autor und Publizist

Liman, Weiteres:
 Liman (Literaturmanager), Software für die Literaturverwaltung 
 Liman (Schiff), russisches Aufklärungsschiff
 Liman (Schiff, 1977), russisches Tankschiff
 Dnjestrowski Liman (Schiff, 1966), russisches Frachtschiff

Siehe auch:
 Lyman (Begriffsklärung)